Чекан (келеп) — старовинна ручна зброя.
 Чекан — інструмент для чеканення, який нагадує тупе зубило; карбівка.
 Чекан — кирка.
 Чекан (трав'янка) — рід комахоїдних птахів ряду горобцеподібних, родини мухоловкових.
 Надчекан — надчеканка або контрмарка — нанесення певного клейма на монету з метою підтвердження її справжності, продовження обігу або створення іншого смислового навантаження.

Прізвище 

 Чекан Андрій Юрійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чекан Олена Василівна (1946—2013) — українська акторка, сценарист, журналіст
 Чекан Станіслав Юліанович (1922—1994) — російський актор, Заслужений артист Росії
 Чекан Юрій Іванович (1960) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства

Топонім 

 Чекан — село, Азнакаєвський район, Татарстан
 Чекан — село, Увинський район, Удмуртія